Лян () — китайське прізвище. Воно значиться 128-м у класичному тексті династії Сун «». Станом на 2019 рік це 22-е найпоширеніше прізвище в материковому Китаї. Також це сьоме найпоширеніше прізвище в Гонконзі, де його зазвичай пишуть Leung або Leong.

Відомі носії 

 Лян Гуанле ( 1940) — китайський військовий і державний діяч, міністр оборони Китайської Народної Республіки в 2008—2013 рр. Член КПК з листопада 1959 року. Кандидат в члени ЦК КПК 13-го і 14-го скликань і Член ЦК КПК 15, 16 і 17-го скликань.
 Лян Жуй ( ) — китайська легкоатлетка, яка спеціалізується в спортивній ходьбі, чемпіонка світу на дистанції 50 кілометрів (2019), колишня рекордсменка світу на цій дистанції.
 Лян Йон Гі ( 7 січня 1982) — північнокорейський футболіст, півзахисник клубу «Вегалта Сендай».
 Лян Кай (дати народження й смерті невідомі) — китайський художник часів Південної Сун.
 Лян Лей ( ) — китайський борець вільного стилю, дворазовий срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, бронзовий призер Азійських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Лян Сичен (20 квітня 1901 — 9 січня 1972) — китайський вчений, архітектор, педагог часів Республіки Китай та КНР.
 Лян Сіньпін ( 31 липня 1994) — китайська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Лян Удун (березень 1959 — 25 січня 2020) — лікар лікарні Сіньхуа в Хубеї. Перший лікар, який помер від пандемії коронавірусної хвороби, внаслідок внутрішньолікарняної інфекції.
 Лян Цзіньжун ( 21 травня 1960) — китайський шахіст, гросмейстер.
 Лян Цічао (23 лютого 1873 —19 січня 1923) — китайський науковець, поет, викладач, філософ, суспільний діяч, реформатор часів падіння династії Цін та початку Китайської республіки.
 Лян Ченьюй (1519 або 1520 чи 1521 —1593 або 1594 чи 1595) — китайський драматург часів династії Мін, один із засновників Куньшанської опери.
 Лян Чун ( 29 січня 1980) — китайський шахіст, гросмейстер від 2004 року.
 Лян Чхун Хва ( 12 червня 1991) — корейська важкоатлетка, олімпійська медалістка.

Примітки 

Китайські прізвища